Bob Clark (1913–1976) – amerykański lekkoatleta, medalista olimpijski
 Bob Clark (1939–2007) – amerykański reżyser

Zobacz też 
 Robert Clark